СИ может обозначать:

 СИ (SI, , «Система Интернациональная») — международная система единиц, современный вариант метрической системы.
 Приставки СИ
 СИ («Северное измерение») — совместная политика Европейского союза, России, Норвегии и Исландии, направленная на развития сотрудничества между странами в Северной Европе.
 Самиздат — уточнение рядом с названием книги в скобках: (СИ). На библиотечных сайтах.
 Радио «СИ».

См. также